Jadi (Semanding)
 Jadi (Sumber)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing